Homaidan al-Turki, ehemaliger saudisch-amerikanischer Verleger
 Mahmud al-Turki, syrischer Fußballschiedsrichter
 Salih al-Turki, saudischer Unternehmer und Bürgermeister